Aija (stad), een stad in Peru
Aija (provincie), een provincie van Peru
Aija (district), een district van Peru
Aija Andrejeva, bekend als Aisha, een Letse zangeres